Рок-Спрингс ():

Топонимы 
 Рок-Спрингс (Вайоминг)
 Рок-Спрингс (Висконсин)
 Рок-Спрингс (Калифорния)
 Рок-Спрингс (Нью-Мексико)
 Рокспрингс (Техас)

Объекты 
 Аэропорт Рок-Спрингс округа Суитуотер

Другое 
 Бойня в Рок-Спрингсе